Christopher Frank Foss ist der Name folgender Personen:

* Chris Foss (* 1946), englischer Illustrator, Grafiker und Maler
 Christopher F. Foss (* 1946), englischer Militär-Sachbuchautor